

Astronomia 
 Polaris (α UMi / α Ursae Minoris) – sistema stellare triplo situato nella costellazione dell'Orsa Minore e attuale stella polare del nord
 Polaris Australis o Sigma Octantis (σ Oct/σ Octantis) – stella della costellazione dell'Ottante e attuale stella polare del sud

Fumetto 
 Polaris (Lorna Dane) – personaggio dell'Universo Marvel
 Dottor Polaris  – personaggio dell'Universo DC

Letteratura 
 La stella polare (Polaris) – racconto di Howard Phillips Lovecraft del 1918
 Polaris  – romanzo di Jack McDevitt del 2004
 Stella Polare  – romanzo di Martin Cruz Smith

Musica 
 Polaris – gruppo musicale indie rock statunitense
 Polaris – casa discografica italiana
 Polaris  – album di Kangta del 2001
 Polaris  – singolo degli Ash del 2007, dall'album Twilight of the Innocents
 Polaris  – album degli Stratovarius del 2009
 Polaris  – album dei Tesseract del 2015
 Polaris – singolo dei Blue Encount del 2019

Altro 
 Polaris – videogioco arcade della Taito del 1980
 UGM-27 Polaris – missile balistico
 Ghiacciaio Polaris – ghiacciaio della Terra di Graham
 Polaris Industries – azienda statunitense specializzata in motoslitte, quad e all-terrain vehicle